Joggins – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 The Joggins – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 Klify w Joggins